The Muppets – franchise statunitense
 I Muppet (The Muppets) – serie televisiva statunitense con protagonisti i personaggi dell'omonimo franchise
 I Muppet (The Muppets) – film del 2011 diretto da James Bobin e con protagonisti i personaggi dell'omonimo franchise
 The Muppets: A Green and Red Christmas – album dei Muppet del 2006